pokój – jako pojęcie w polityce i w rozumieniu traktatu pokojowego 
 pokój – w budownictwie rodzaj pomieszczenia: pomieszczenie mieszkalne; zobacz też izba
 pokój – jeden z owoców Ducha Świętego

 Geografia
 Pokój – wieś w województwie opolskim
 Pokój – gmina z siedzibą w ww. wsi
 Pokój – zlikwidowana stacja kolejowa w ww. wsi
 
 Kultura
 Pokój (Room) – irlandzko-kanadyjski film z 2015 r. (reż. Lenny Abrahamson)
 Pokój– powieść irlandzko-kanadyjskiej pisarki Emmy Donoghue

 Zobacz też
 Huta Pokój
 KWK „Pokój”